Државна химна Монголије носи назив  (, ) настала је 1950. године. Текст је написао Тсендин Дамдинсурен (-{Tsendiin Damdinsüren}-). Музику су компоновали Билегин Дамдинсурен (-{Bilegiin Damdinsüren}-) и Лувсанјамбин Мордорј (-{Luvsanjambyn Mördorj}-).

Током двадесетог века, Монголија је променила неколико државних химни. Прва је коришћена од 1924. до 1950, под називом Монголска интернационала, текстописац је Сонобалџирин Бујанемек (-{Sonombaljiryn Buyannemekh}-) а композитор је Магсарџавин Дугарџав (-{Magsarjavyn Dugarjav}-). Следећа је коришћена од 1950. до 1962, а трећа од 1961. до 1991. године. Затим од 1991. користи се већи део химне из 1950, али је уклоњена друга строфа која велича Лењина, Стаљина, Сухбатора и Чојбалсана. Дана 6. јула 2006, монголски Парламент је изменио текст химне, како би одао почаст Џингис-Кану.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 Аудио снимци
 Извођење химне Монголије 
 Извођење химне Монголије, са информацијама и текстом
 Инструментално извођење у програму RealAudio
 Видео снимци
  - Видео снимак извођења химне Монголије од стране 4 познате личности.
  - Видео снимак са текстом химне.

Монголија
Монголија